Spanje
Madrid (stad), de hoofdstad van Spanje
Madrid (autonome gemeenschap), een van de autonome regio's van Spanje (tevens provincie)
Real Madrid CF, de grootste voetbalclub uit Madrid
Atlético Madrid, een andere voetbalclub uit Madrid

Verenigde Staten
Madrid (Alabama)
Madrid (Colorado)
Madrid (Iowa)
Madrid (Kentucky)
Madrid (Maine)
Madrid (Nebraska)
Madrid (New Mexico)
Madrid (New York)
Madrid (Virginia)

Overige
Madrid (Colombia), een stad in het Colombiaanse departement Cundinamarca
Madrid (Surigao del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Sur